Dasychalina är ett släkte av svampdjur. Dasychalina ingår i familjen Niphatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dasychalina